Sigel Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Sigel Township du comté de Shelby dans l'Illinois.
  du comté de Huron dans le Michigan.
  du comté de Brown dans le Minnesota.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships